Koske bezeichnet
 Marga Koske (1912–1997), deutsche Heimatforscherin
 Koske (Pawlowitzke), Ortschaft in Oberschlesien